ГРБ, GRB может означать:
 ГРБ — гостинично-ресторанный бизнес.
 ГРБ — греко-римская борьба.
 ГРБ — гиперреактивность бронхов.
 GRB — список наиболее значимых гамма-всплесков.